bergplatvoetje
 duister schaduwplatvoetje
 geel platvoetje
 gewoon platvoetje
 gewoon schaduwplatvoetje
 iepenschaduwplatvoetje
 krulhaarplatvoetje
 kustplatvoetje
 Limburgs platvoetje
 micaplatvoetje
 moerasplatvoetje
 scheefvlekplatvoetje
 slank platvoetje
 snavelzeggeplatvoetje
 snuitplatvoetje
 veenplatvoetje
 wilgenplatvoetje
 woudplatvoetje
 zorroplatvoetje